

Dagelijks leven
Foundation (cosmetica) of basismake-up; vorm van make-up

Fictie 
Foundation (boekenreeks); gelijknamige sciencefictionboekenreeks van Isaac Asimov
Foundation for Law And Government; fictieve organisatie uit de televisieserie Knight Rider
Foundation (televisieserie), een Amerikaanse televisieserie uit 2021

Muziek
Rotterdam ska-jazz foundation; muziekgroep

Prince2 
 Het basisexamen voor PRINCE2, een meerkeuze-examen dat wordt afgenomen door EXIN.

Fondsen en stichtingen met foundation in de naam

Nederlands

Belgisch

Buitenlands

Informatica-gerelateerd

Codebibliotheken voor softwareontwikkeling
Microsoft Foundation Classes
Windows Communication Foundation
Windows Presentation Foundation

Zie ook 
Fonds (doorverwijspagina)
Fundament (doorverwijspagina)